Ханс Фредрик Андерссон (; ) — шведский футболист, вратарь клуба «Варберг».

Клубная карьера 
Является воспитанником клуба «Скене». В его составе начал взрослую карьеру в 2008 году, дебютировав в его составе 8 июня в матче третьего шведского дивизиона против «Хальмии». Перед сезоном 2011 года перешёл в «Эргрюте». По итогам сезона 2012 года клуб занял первую строчку в турнирной таблице и вышел в Суперэттан. 29 июля 2013 года сыграл первую игру в турнире, появившись на поле уже на второй минуте встречи с «Хаммарбю» после удаления основного вратаря Петера Абрахамссона.

27 июля 2015 года перешёл в «Мальмё». Первую игру за новый клуб провёл 8 ноября в матче второго раунда кубка Швеции с «Гётене», появившись на поле в середине второго тайма вместо Юхана Виланда. Дебютировал за «Мальмё» в чемпионате Швеции 26 октября 2016 года в гостевой встрече с «Фалькенбергом», появившись на поле на 77-й минуте при счёте 3:0.

4 января 2019 года вернулся в «Эргрюте», подписав с клубом трёхлетний контракт. Провёл за клуб три сезона в Суперэттане, где принял участие более чем в 90 встречах.

2 декабря 2021 года подписал четырёхлетний контракт с «Варбергом», выступающим в Алльсвенскане.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Варберга» 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Скене»
Игроки ФК «Эргрюте»
Игроки ФК «Мальмё»
Игроки ФК «Варберг»